Madrazo es un apellido muy frecuente en España e Hispanoamérica. Su origen se encuentra en la zona alavesa de Barrundia, y posiblemente su significado sea "peraleda" (de madaria, 'pera' en euskera y el sufijo vasco -zu, -zo, que indica abundancia). Algunos autores han apuntado a un posible origen hispano-musulmán, pudiendo ser su significado el de 'alumno' o estudiante de la Madraza. Tiene fuerte arraigo en la zona Cántabra de Vega de Pas, siendo un apellido típico de los pasiegos (etnia cuyo ADN se ha relacionado recientemente con grupos bereberes del norte de África).

También puede referirse a:
 Los Madrazo, familia de pintores españoles del siglo XIX y comienzos del XX (hay una calle en Madrid que lleva ese nombre en su honor).
 José de Madrazo y Agudo
 Federico de Madrazo y Kuntz, hijo de José.
 Pedro de Madrazo y Kuntz, hijo de José.
 Luis de Madrazo y Kuntz, hijo de José.
 Raimundo de Madrazo y Garreta, hijo de Federico.
 Ricardo de Madrazo y Garreta, hijo de Federico.
 Mariano Fortuny y Madrazo, hijo de Mariano Fortuny y Cecilia de Madrazo, hija de Federico.
 
 Roberto Madrazo; abogado y político mexicano.
 Javier Madrazo; político español.
 Enrique Diego Madrazo y Azcona; cirujano español.
 Carlos Alberto Madrazo Becerra; político mexicano.
 Ángel Madrazo; ciclista profesional español.
 Jorge Madrazo Cuéllar; abogado mexicano.
 Carlos Madrazo Limón; político mexicano.
 Francisco Bernis Madrazo; ornitólogo español.
 Sergio Canales Madrazo; futbolista español.
 Jesús Pedro Madrazo Gómez; Periodista Mexicano de origen guanajuatense.
 Antonio Madrazo Gutiérrez de Velasco, político guanajuatense, gobernador del estado, diputado constituyente de 1917.
 Carlos Alfonso Madrazo Villarreal, abogado y corredor público, político mexicano.

Enlaces externos